Ott kan som auktorsförkortning betyda:

 Ricardo Ott
 Johann Ott

Robotskapade auktorsförkortningar